Plusieurs éparchies de l’Église catholique ont été nommées éparchie Saint-Nicolas en raison de leur dédicace à saint Nicolas :
 l’éparchie Saint-Nicolas de Chicago aux États-Unis, de l’Église grecque-catholique ukrainienne ;
 l’éparchie Saint-Nicolas de Ruski Krstur en Serbie, de l’Église grecque-catholique croate.